Banten  peut faire référence à :

Toponymes

au Cameroun 
 Banten, une localité du Cameroun située dans la région du Nord-Ouest.

en Indonésie 
 Une ville,
 Une province,
 Un ancien sultanat.